Tribune (von lat. tribuna) bezeichnet
 Pope-Tribune, eine US-amerikanische Automarke
 Tribune Company, ein US-amerikanisches Medienunternehmen
 Tribune Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Tribune internationale des compositeurs, ein Forum des Internationalen Musikrates
 Tribune Model A, Pkw-Prototyp aus den USA
 Tribune Tower, ein Wolkenkratzer in Chicago 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tribune (Kansas), Stadt im Greeley County, Kansas
 Tribune (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Crittenden County, Kentucky
 Tribune (Texas)

Zeitungen oder Zeitschriften:
 Chicago Tribune
 Feral Tribune
 India Tribune
 International Herald Tribune
 La Tribune (Frankreich)
 La Tribune (Québec)
 Medical Tribune
 New York Tribune
 Star Tribune
 The Express Tribune, pakistanische Tageszeitung
 The Tribune (Indien)
 The Salt Lake Tribune
 Tribune de Genève
 Tribune (Magazin), englische sozialistische Wochenzeitung

Siehe auch:
 HMS Tribune
 Tribun
 Tribüne